

Architettura 

 Torre Brunori, anche detta Moron – rudere nella zona Tor de' Cenci di Roma Capitale

Geografia 
 Casal Brunori – area urbana del Municipio IX di Roma Capitale

Persone
 Federico Brunori, noto anche come Il Brunorino (1566-1649) – pittore italiano
 Camillo Brunori (1681-1756) – medico e poeta italiano
 Enzo Brunori (1924-1993) – pittore italiano
 Brunori Sas, pseudonimo di Dario Brunori (1977) – cantautore italiano
 Matteo Brunori (1994) – calciatore italiano

Televisione 

 Brunori Sa – programma televisivo italiano, trasmesso su Rai 3